Цибанобалка — село в Краснодарском крае. Является административным центром Приморского сельского округа в составе муниципального образования город-курорт Анапа.

География  
Село расположено в 8 км к северу от центра Анапы, восточнее курортной зоны Нижнее Джемете.

На дорожных указателях наименование села указано как Цыбанобалка.

Температура

История 
В 1870 году хорунжий Павел Цыбан был награждён земельным участком у ручья Можепсин (с адыгейского — «речная долина с дикими яблонями»). Позже хутору в память о первом хозяине дали имя Цыбанобалка. В официальных документах буква Ы была заменена на И.

Этимология  
Название села вероятно происходит от некого Павла Цыбана, которому здесь был подарен участок земли. По другой версии в основе названия села лежит адыгейское слово — цыбанэ, что в переводе означает «колючка». То есть Цыбанобалка можно перевести как — «балка Цыбана» или «балка колючек».

Население

Примечания

Ссылки 
 cibanobalka.narod.ru

 

Населённые пункты городского округа Анапа